Marx kan som auktorsförkortning betyda:

 George Marx (1838–1895), amerikansk araknolog
 Gerhard Marx
 Hymen Marx, amerikansk herpetolog
 

Robotskapade auktorsförkortningar